El término Sandstone, cuya traducción literla del idioma inglés es " piedra de arena" puede hacer referencia a:

 La piedra arenisca.
 Las pruebas nucleares realizadas por el gobierno de los EE. UU. bajo la denominación Operación Sandstone.